Кралево () — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Стамболово. Население составляет 177 человек.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Хасковской области